Brusnice so lahko:

 brusnica - grm z užitnimi plodovi.

Brusnice sta tudi naselji v občini Novo mesto
 Velike Brusnice
 Male Brusnice
ter pošta
 8321 Brusnice
in
 župnija Brusnice

Naselja v Sloveniji